Division II i fotboll 2001 var 2001 års säsong av Division II. Precis som föregående säsong bestod division II av sex stycken 12-lagsserier. Lag 1 i respektive serie gick vidare till Superettankval, lag 10 fick försöka kvala sig kvar i division II, medan lag 11-12 flyttades ned till division III 2002. Innan serierna hade startat drog sig Nacka FF ur seriespelet p.g.a. ekonomiska besvär, Div. II Östra Svealand kom därför att omfatta endast elva lag.

Serier

Förklaring

Norrland

N1: På grund av ekonomiskt saneringsarbete tvingades Luleå Fotboll börja om i division V efter säsongen.
N2: På grund av ekonomiska problem drog sig Selånger ur division II efter säsongen.

Östra Svealand

Observera:
Serien skulle ha spelats med tolv lag men innehöll endast elva lag då Nacka FF drog sig ur seriespel p.g.a. ekonomiska problem innan seriestart. I normalfallet ersätts sådana vakanser genom att bäst placerade lag från underliggande nivå från föregående säsong erbjuds uppflyttning. Nackas tillbakadragande skedde dock för nära inpå säsongsstart för att detta skulle kunna genomföras.

Västra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

N1: Efter säsongen gjorde Trollhättans FK en gemensam elitsatsning med lokalrivalen Trollhättans IF i form av FC Trollhättan. Det gemensamma elitlaget övertog Trollhättans FK:s division II-plats till säsongen 2002. Trollhättans IF drog sig ur serien till påföljande säsong.

Södra Götaland

Kvalspel

Kval till Superettan

|}
IF Brommapojkarna, Åtvidabergs FF och Ängelholms FF flyttas upp till Superettan 2002.

Kval till division II
Omgång 1
Mellan de tolv 2-placerade lagen i division III-serierna 2001.

|}

Omgång 2
Mellan de sex segrarna från omgång 1 och de sex 10-placerade lagen i division II.

|}
Kiruna FF, Eskilstuna Södra FF, Nybro IF och IF Heimer kvarstår i division II 2002.
Skiljebo SK och Växjö Norra IF flyttas upp till division II 2002.
Tyresö FF och IF Leikin flyttas ned till division III 2002.
N1: IF Leikin kom senare att fylla en av de vakanser som uppstått genom bildandet av FC Trollhättan, nedflyttning av Luleå Fotboll, Selångers FK och Nacka FF p.g.a. ekonomiska omständigheter, och kvarstod därigenom i division II.

Källor

Fotboll i Sverige 2001
2001
Fotbollssäsongen 2001